Harlequin (Arlecchino) o Harlequins possono riferirsi a:

Aziende 
Harlequin Air  – compagnia aerea giapponese
Harlequin Enterprise  – casa editrice canadese
Harlequin Mondadori  – casa editrice italiana

Cinema 
Harlequin  – film del 1980 diretto da Simon Wincer

Fumetti 

Harlequin  – albo numero 81 del fumetto Dampyr, edito dalla Sergio Bonelli Editore.
Harlequin  – personaggio DC Comics, dapprima nemica e poi moglie della Lanterna Verde originale.

Letteratura 
L'Arlecchino (Harlequin) – romanzo di Morris West del 1974
L'arciere del re (Harlequin) – romanzo di Bernard Cornwell del 2000

Musica 
Harlequin  – gruppo musicale rock canadese
 Harlequin  – traccia dell'album Nursery Cryme dei Genesis del 1971
 Harlequin  – traccia dell'album Heavy Weather dei Weather Report del 1977

Sport 
Dallas Harlequins  – squadra statunitense di rugby a 15
Harlequin Football Club  – squadra inglese di rugby a 15
Harlequins Rugby League  – squadra inglese di rugby a 13

Videogiochi 
Harlequin  – videogioco a piattaforme

Pagine correlate 
 Harley Quinn (disambigua)